Эте́рингтон () — английская фамилия. Известные носители:
 Этерингтон, Гари (род. 1958) — англо-американский футболист.
 Этерингтон, Мэттью (род. 1981) — английский футболист.
 Этерингтон-Смит, Реймонд (1877—1913) — британский гребец.